Арминский:

 Арминский, Францишек — польский астроном.
 Арминский — ударный кратер расположенный на обратной стороне Луны.